Bernard je lahko: 

 Bernard, moško osebno ime 
 Bernard, priimek

Glej tudi 
 Bernardo
 Bernhard